Die dänische Formel-4-Meisterschaft 2019 (offiziell Formel 4 Danmark powered by Renault 2019) war die dritte Saison der dänischen Formel-4-Meisterschaft. Die Saison wurde nicht nach dem FIA-Formel-4-Reglement ausgetragen, da die Rennserie nicht FIA-zertifiziert war. Neben der Formel 4 traten noch Formel-5-Autos gemeinsam bei den Rennen an. Es gab 24 Rennen, die Meisterschaft begann am 27. April in Padborg und endete am 6. Oktober in Silkeborg. Malthe Jakobsen gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Formel-4-Fahrer verwendeten das Chassis Mygale M14-F4. Als Motor kam der Renault 2,0-Liter F4R zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Rennkalender 

Es gab acht Rennwochenenden zu je drei Rennen auf vier Strecken, mit Ausnahme eines Laufs fanden alle Rennen in Dänemark statt. Im Vergleich zum Vorjahr wurde Rakkestad aus Norwegen durch ein Lauf in Kinnekulle – Schweden – ersetzt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens der jeweiligen Klassen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Die beiden Formel-Klassen verfügten über ein separates Endklassement.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der dänischen Formel-4-Meisterschaft

2019
Motorsportsaison 2019